Watling Island ist der Name folgender Inseln:

 Watling Island, früherer Name von San Salvador (Bahamas)
 Watling Island (Bermuda), Insel von Bermuda